Kaiponen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaiponen (ö, lat 61,90, long 25,62), Mellersta Finland, Jyväskylä, 
 Kaiponen (ö, lat 62,45, long 26,54), Mellersta Finland, Jyväskylä, 

Robotskapade Finlandförgreningar